

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 8 квітня — український лікар-фтизіатр, педагог, громадський діяч Євген Бліхар;  2006, там само
 3 жовтня — український журналіст Ярослав Гулько

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1930 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1930 //

Посилання